Tombstone est une ville d'Arizona.
 District historique de Tombstone
 Tombstone est un super-vilain créé par Marvel Comics.
 Tombstone est un film réalisé par George Cosmatos et sorti en 1993.
 Tombstone piledriver est le nom d'une variante de prise de catch.
 Tombstone est un des noms de scène du catcheur Al Poling.
 Tombstone un type textuel de publicité
 Tombstone est une marque de pizza.